George Nevill (4. baron Bergavenny)
 George Nevill (5. baron Bergavenny)
 George Nevill (11. baron Bergavenny)
 George Nevill (12. baron Bergavenny)
 George Nevill (13. baron Bergavenny)
 George Nevill (14. baron Bergavenny)
 George Nevill (1. hrabia Abergavenny)